Efe steht für:

 Efe (Name), einen türkischen männlicher Vor- und Familiennamen
 einen historischen türkischen Titel siehe Zeybek (Titel)
 Efe als abweichende Bezeichnung für Ewe (Sprache)

EFE steht als Abkürzung für:

 Eberswalde-Finowfurter Eisenbahn
 EFE, eine spanische Nachrichtenagentur
 Empresa de los Ferrocarriles del Estado, die staatliche chilenische Eisenbahngesellschaft
 Explotación de Ferrocarriles por el Estado, eine ehemalige spanische Staatsbahn

EFE